Sveriges fotbollslandslag i VM 2002

Här följer den svenska truppen till VM i fotboll 2002.

Förbundskaptener
Tommy Söderberg och Lars Lagerbäck

Spelare

Håkan Mild n55 var först uttagen men blev skadad och ersattes av Pontus Farnerud.

Sveriges insats
Sverige kom i Grupp F med Argentina, England och Nigeria. Gruppen kallades Dödens grupp i svenska medier eftersom Radiosporten innan lottningen sade att Argentina, England och Nigeria var Sveriges mardrömsmotståndare. Sverige vann Dödens grupp, Grupp F med 5 poäng. I åttondelsfinalen åkte Sverige däremot ut mot Senegal.

I kvalspelet vann Sverige sin grupp före Turkiet, som senare vann bronsmatchen mot Sydkorea och tog hem bronset.

Externa länkar
Svenska Fotbollförbundet

Se även
Sveriges herrlandslag i fotboll

Fotboll i Sverige 2002
VM 2002
Världsmästerskapet i fotboll 2002